Anna Maria av Braunschweig-Lüneburg (), född 23 april 1532 i Münden, död 20 mars 1568 i Neuhausen, var en preussisk hertiginna genom sitt äktenskap med hertig Albrekt av Preussen. Hon var dotter till hertig Erik I och hans fru Elisabet av Brandenburg. Giftermålet med Albrekt ägde rum år 1550 och båda makarna avled kort efter varandra, arton år senare i pesten.

Familj 

Hon gifte sig 1550 med hertig Albrekt av Preussen i dennes andra äktenskap. Paret fick två gemensamma barn:

 Elisabet (10 maj 1551 – 19 februari 1596)
 Albrekt Fredrik (29 april 1553 – 27 augusti 1618), hertig av Preussen

Anfäder

Referenser

Externa länkar 

 

Hertiginnor
Födda 1532
Avlidna 1568
Kvinnor